Адениум многоцветковый () является разновидностью . Ареал — восточное побережье Южной Африки, на западных и южных границах Мозамбика. В декоративном садоводстве легко образует гибриды с . 

. В период роста в течение нескольких лет имеет прикорневое утолщение — овальный каудекс, который у взрослых растений пропадает через 4-5 лет. Цветет  2-4 месяца в зимнее время (в холодную и сухую погоду), когда крупные и очень широкие листья опадают и прекращается рост. Цветки 6-7 см в диаметре, лепестки белые с чёткой красной каймой по краю.

Примечания 

Флора Южной Африки
Кутровые